Хоачин има више значења:

 Хоачин (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хоачин (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хоачин (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику